Phobia () — иррациональный неконтролируемый страх.

Известно несколько фильмов с оригинальным названием Phobia, см. Фобия (фильм).

В музыке:
  — грайндкор-группа из США
 Phobia (альбом Breaking Benjamin)
 Phobia (альбом The Kinks)

См. также 
 Список фобий